Laudio / Llodio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laudio / Llodio (ort), Baskien, Araba / Álava, 
 Laudio / Llodio (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar